Dokić, srb. Докић - serbskie nazwisko
 Damir Dokić – serbski zapaśnik i trener tenisowy
 Jelena Dokić – serbska tenisistka

Zobacz też:
 Đokić